Примавера-ду-Лести:

 Примавера-ду-Лести — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу. 
 Примавера-ду-Лести — микрорегион в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу.